Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1894 var det femte VM i hurtigløb på skøjter og blev afviklet den 10. - 11. februar 1894 på Neglingeviken i Saltsjöbaden ved Stockholm med deltagelse af 19 løbere fra seks nationer.

Der blev løbet fire distancer:
 500 meter
 10.000 meter
 1500 meter
 5000 meter
For at vinde verdensmesterskabet skulle en løber vinde tre af de fire distancer, men ingen af løberne formåede at vinde tre distancer. Tættest på var den forsvarende mester, hollænderen Jaap Eden, som vandt de to første distancer, og som havde bedste tid i indledende runde på 1500 m, men i 1500 m-finalen blev han kun nr. 2, besejret af nordmanden Einar Halvorsen. Dermed havde ingen løbere mulighed for at vinde verdensmesterskabet, inden den afsluttende 5000 m-distance, hvor Jaap Eden opgav undervejs, og hvor sejren gik til Einar Halvorsen.

Resultater 

På 500 m og 1500 m-distancerne blev der først løbet indledende heats, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen.

  * = Faldt
 DNF = Fuldførte ikke
 DNS = Startede ikke
 NC = Ikke klassificeret
Kilde: SpeedSkatingStats.com

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1894
Sport i Stockholm